Поян может означать:

 Поян — уезд на юго-востоке Китая, городской округ Шанжао.
 Поян (Поянху) — большое озеро на востоке Китая.
 Поян — монах в корейской легенде «Поян и грушевое дерево».